John Mostyn est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1644), homme politique gallois
 (c. 1709-1779), officier et administrateur colonial britannique
 (1887-1956), homme politique australien à Sydney
, gérant d'artistes en musique anglais

Voir aussi

Mostyn, John